Fischbehälter bezeichnet Gemeindeteile in Bayern:

 Fischbehälter (Brennberg), einen Weiler in der Gemeinde Brennberg im Landkreis Regensburg
 Fischbehälter (Windberg), eine Einöde in der Gemeinde Windberg im Landkreis Straubing-Bogen